Abide with Me ("Resta con me") è un tradizionale inno cristiano composto da Henry Francis Lyte nel 1847.

Lo stesso titolo è stato riutilizzato da molti autori diversi:

Cinema 
 Abide with Me – film del 1914 prodotto dalla Frontier Motion Picture Company, St. Louis Motion Picture Company
 Abide with Me – film del 1914 diretto da William Wolbert
 Abide with Me – film del 2012 diretto da John Lyde

Letteratura 
 Resta con me (Abide with Me) – romanzo del 2006 di Elizabeth Strout

Televisione 
 Abide with Me – film del 1976 diretto da Moira Armstrong